Kinderhaus steht für:

 Kinderhaus (Münster), Wohnbereich, Stadtteil von Münster
 Kinderhaus Flechtinger Straße, Kindereinrichtung in Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Kinderhaus Friedenau, erste integrative Kindertagesstätte, Berlin

Siehe auch:
 Jüdisches Kinderhaus in Kaunas, Litauen
 PATRIZIA KinderHaus-Stiftung
 SC Westfalia Kinderhaus
 Kinderhausen (russischer Ort Detskoje)
 Haus für Kinder (Kindertagesstätten)